Všeruby può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Všeruby, città del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
 Všeruby, comune mercato del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň